Příjmení Hynie [hynyje] může označovat tyto osobnosti:

 Josef Hynie (1900–1989) – český vysokoškolský profesor, sexuolog, bratr Oty
 Ota Hynie (1899–1968) – český vysokoškolský profesor, hydrogeolog, bratr Josefa
 Jiří Hynie (* 1963) – český lékař, jehož prastrýcem byl sexuolog prof. Josef Hynie
 Karel Hynie (* 1946) – český producent
 Sixtus Hynie (* 1933) – český vysokoškolský profesor, farmakolog

Česká příjmení